Mollington peut désigner :
 , un village du Cheshire, en Angleterre ;
 Mollington, un village de l'Oxfordshire, en Angleterre.